

Patronyme 

 Jamie Ashdown (1980-), est un joueur anglais de football ;
 Paddy Ashdown (1941-2018), est un homme politique britannique.

Toponyme 
 Ashdown est une ville de l'Arkansas.
 Ashdown est une ville d'Afrique du Sud dans la province de KwaZulu-Natal.

Autre 
 Ashdown Engineering est un fabricant d'amplificateurs.
 La bataille d'Ashdown est une victoire d'Alfred le Grand sur les Vikings (871).